Riolo steht für:

 Riolo Terme, ein Ort in Italien in der Region Emilia-Romagna
 Vincenzo Riolo (1772–1837), ein italienischer Maler.